William McDonough ist der Name folgender Personen:

* William McDonough (Architekt) (* 1951), US-amerikanischer Architekt
 William Joseph McDonough (1934–2018), US-amerikanischer Bankmanager